Почтовые марки префектур Японии (;  — на сайте японской почты) — почтовые марки, выпускаемые для каждой префектуры Японии с 1989 года.

Описание 
С 1 апреля 1989 года эти почтовые марки продаются исключительно в той префектуре, для которой выпущены, но могут быть использованы на любом почтовом отправлении, независимо от места его отправки на территории Японии.

Хотя на обоих видах почтовых марок обозначено слово «NIPPON» («Япония») латиницей, тем не менее до 2007/2008 года они различались формой написания японского слова  (буквально «Почта Японии»), которая была более архаичной для почтовых марок префектур. При этом на общенациональных марках графическая форма была представлена прямолинейными сегментами, а на марках префектур она была менее угловатая и имела больше изгибов.

См. также 
 История почты и почтовых марок Рюкю
 История почты и почтовых марок Японии
 Префектуры Японии

Примечания

Литература 
 Color Printed Japan Prefectures Furusato 1989—2007 Stamp Album.  — 77 p.
 , n°34, 15 décembre 1991 — 15 janvier 1992, p. 28—33. [Статья, опубликованная в этом французском филателистическом журнале, проиллюстрирована изображениями первых марок, по одной для каждой префектуры. Она вышла в рубрике об особенностях японской филателии, таких как .]

Ссылки 
 Марки префектур  на сайте японской почты
 Марки префектур  на сайте Kazamidori-net
 Сайт, посвящённый маркам префектур (Prefectural stamps), выпущенным с 1998 года 

Почтовые марки Японии